Saint-Eusèbe kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Saint-Eusèbe-en-Champsaur, departementet Hautes-Alpes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Saint-Eusèbe, Saône-et-Loire, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Eusèbe, Haute-Savoie,

Kanada 

 Saint-Eusèbe (kommun), Québec, Bas-Saint-Laurent, 

Robotskapade Kanadaförgreningar